Смилян — село в Болгарії
 Смилян — село в Хорватії

Див. також 
 Смольяни — агромістечко у Вітебській області Білорусі
 Смоляни — південнослов'янське плем'я
 Сміляни — історична назва Лихопілля на Полтавщині